

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wiesiółka – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy
 Wiesiółka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Inne 
 Wiesiółka – nieistniejąca stacja kolejowa
 Wiesiółka – przystanek kolejowy